Rudolf Trauner ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Trauner senior (1918–2004), österreichischer Unternehmer und Politiker (ÖVP) 
 Rudolf Trauner junior (* 1954), österreichischer Unternehmer und Politiker (ÖVP)